Klesch ist der Familienname folgender Personen:

 A. Gary Klesch (* 1947), US-amerikanischer Unternehmer
 Christoph Klesch (1632–1706), karpatendeutscher Pfarrer und Lyriker
 Daniel Klesch (1624–1697), karpatendeutscher Theologe und Lyriker

Siehe auch:
 Glesch
 Clash